Алачо има више значења:

 Општина Алачо (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Алачо (Алачо, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Алачо (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику